Bobtown – CDP della Pennsylvania (Stati Uniti)
Bobtown – CDP della Virginia (Stati Uniti)